Пархоменко Олександр:
 Пархоменко Олександр Іванович (1923–) — український дитячий поет і письменник. 
 Пархоменко Олександр Іванович (кінорежиссер) — кінорежиссер, сценарист, продюсер.
 Пархоменко Олександр Миколайович — вчений у галузі кардіології, доктор медичних наук, професор.
 Пархоменко Олександр Сергійович (1946—2017) — радянський і український кіноактор.
 Пархоменко Олександр Сергійович (політик) — журналіст, громадський діяч, політик.
 Пархоменко Олександр Якович (1886—1921) — учасник бойових дій в Україні 1917—1921 років.

 Пархоменко Олександра Іванівна — український радянський діяч, бригадир штампувальників Чернігівського заводу автозапчастин. Депутат Верховної Ради УРСР 11-го скликання.